Le Kelantan FA est un club malaisien de football fondé en 1946 et basé dans la ville de Kota Bharu.

Histoire

Palmarès 
 Championnat de Malaisie :
 Champion : 2011 et 2012
 Vice-champion : 2010

 Coupe de Malaisie :
 Vainqueur : 2010, 2012
 Finaliste : 1955, 1970 et 2009

 Supercoupe de Malaisie :
 Vainqueur : 2011
 Finaliste : 2012

 Coupe de la Fédération de Malaisie :
 Vainqueur : 2012, 2013
 Finaliste : 2009, 2011, 2015

Notes et références

Lien externe 
  Site web du club

Club de football en Malaisie
Club de football fondé en 1946
Kelantan